Почотиљос има више значења:

 Почотиљос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Почотиљос (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику